Émile Ollivier (politicus), een Frans politicus uit de 19e eeuw
 Émile Ollivier (schrijver), een Canadees-Haïtiaans schrijver uit de 20e eeuw